Соколо́во, до 1971 г. Соколов () — село,
Соколовский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321785001. Население по переписи 2001 года составляло 1464 (660/804 м/ж) человека.

Являлось до 2020 года административным центром Соколовского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Борочек Второй,
Виловка,
Глубокая Долина и
Гришковка.

Географическое положение 
Село Соколово находится на расстоянии 12 км от Змиёва на правом берегу реки Мжа, выше места впадения в неё реки Большая Виловка.
Русло реки извилистое, образует много лиманов и заболоченных озёр, в том числе озеро Колода, озеро Хворостяное (Хворостяного), озеро Комарова Яма.

Выше по течению на расстоянии в пяти км расположено село Колесники, ниже по течению на расстоянии в 5 км расположено село Водяховка, на противоположном берегу — село Миргороды.
В 6-и км расположены железнодорожные станции Платформа 16 км и Первомайский.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Начало 1660-х— основано как слобода Соколов ().
 В 1732 году в селе было 197 дворов и проживало 839 мужчин (без женщин и детей).
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Соколово, располагавшемся на правом, юго-западном берегу Мжи, было 654 двора, православная церковь, сельсовет и 8 ветряных мельниц.
 В марте 1943 года произошла советско-фашистская Битва при Соколово.
 В 1966 году посёлок назывался Соколов и его население составляло 1560 человек.
 1971 — официально переименовано в село Соколово.

Бой у Соколово 

В боях за оборону села против немецко-фашистских войск принял боевое крещение 1-й батальон чехословацкой армии. 8-9 марта 1943 года батальон совместно с советскими войсками отражал многочисленные атаки танков и пехоты врага. В ходе боя было уничтожено около 300 солдат и офицеров противника, 19 танков и 6 бронетранспортёров. Потери батальона составили 112 бойцов и командиров погибшими, 106 — ранеными, понесли потери также советские части, сражавшиеся совместно с чехословаками.

За мужество и героизм 84 бойца батальона были награждены советскими орденами и медалями. Надпоручику Отакару Ярошу первому из иностранных граждан было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Ещё 87 бойцов получили чехословацкие ордена и медали.

Известные уроженцы 
 Воронько, Александр Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Мищенко, Иван Васильевич — Герой Советского Союза.

Экономика 
 Маслобойня (работает непрерывно с 2016 года)
 Молочно-товарная ферма.
 Охотхозяйство.
 Теплицы.
 Производство строительных материалов.
 Производство древесной гранулы.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Музей.

Религия 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы УПЦ МП. Настоятель магистр богословия протоиерей Михаил Шульга.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Село Соколово на портале «Змиевы горы»

Примечания 

Населённые пункты Змиёвского района